Parepactophanes är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Kunz 1935. Enligt Catalogue of Life ingår Parepactophanes i familjen Cletodidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Canthocamptidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Parepactophanes